-{Rebound: The Legend of Earl "The Goat" Manigault}- () је ТВ филм из 1996. године са Доном Чидлом у улози Ерла Маниголта. Филм је режирао Ерик Ла Сал, а сценарио за су написали Алан Сојер и Лари Голин.

Улоге 

|-
| Дон Чидл || Ерл "Коза" Маниголт
|-
| Џејмс Ерл Џоунс || др Макдафи
|-
| Мајкл Бич || Легранд 
|-
| Кларенс Вилијамс III || тренер Прат 
|-
| Ерик Ла Сал || Дијего
|-
| Форест Витакер || господин Ракер
|-
| Рони Кокс || тренер Скарпели
|-
| Лорета Девајн || госпођица Мери
|-
| Глин Терман || тренер Пауел
|-
| Моника Калхун || Ивон 
|-
| Колин Чидл || млади Ерл 
|-
| Мајкл Ралф || Дион 
|-
| Дарил Мичел || Дин Мемингер
|-
| Никол Ари Паркер || Ванда
|-
| Тамара Тјуни || госпођица Маркус 
|-
| Карим Абдул-Џабар || себе
|-
| Чик Херн || себе 
|-
| Крес Вилијамс || Кимбро
|-
| Кевин Гарнет || Вилт Чејмберлен
|-
| Гари Малонкон || Нејт Боуман
|}

Спољашње везе 
 

Амерички филмови
Филмови 1996.
Филмови на енглеском језику
Филмови о кошарци